Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 1995./96. predstavljala četvrti rang ligaškog natjecanja u Hrvatskoj.

Jug

Srednja skupina  
Klubovi iz Splitsko-dalmatinske županije.

Skupina A 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 OSK Otok

Skupina B 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 NK Dugopolje – 50 godina nogometa u Dugopolju (1952. – 2002.)

Za prvaka 

 Izvori: 
 Počelo je prije osam desetljeća 
 HNK Sloga – 90 godina nogometa u Mravincima 1925. – 2015.

 Majstorica za prvaka 
{| 
|Glavice || – || ||bgcolor="gold"|'GOŠK Adriachem Kaštel Gomilica || ||0:0 (3:5 11 m) || ||igrano u Solinu || 
|}
 Izvori: 
  Počelo je prije osam desetljeća 

 Za 7. – 12. mjesto 

 Izvori: 
 NK Dugopolje – 50 godina nogometa u Dugopolju (1952. – 2002.) 
  OSK Otok

 Zadarsko-šibenska skupina 

 Izvori:  
 Sportske novosti  
 Slobodna Dalmacija, 1995. godina 

 Sjever 

 Skupina A 

 Skupina B 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

 MNO Središte 

 Istok 
Klubovi iz Grada Zagreba, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 HNŠK "Moslavina", Kutina : 85 godina 

 Središte 
Klubovi iz Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

 Izvori: 
 NK Maksimir

 Zapad 
Također se ova skupina navodi i kao Jug''. 
Klubovi iz Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 NK "Ogulin" 1932. – 2012. 
 75 godina nogometa u Donjoj Stubici 1926. – 2001.

Poveznice 
 1. A HNL 1995./96.
 1. B HNL 1995./96.
 2. HNL 1995./96.
 5. rang HNL-a 1995./96.
 6. rang HNL-a 1995./96.
 7. rang HNL-a 1995./96.
 8. rang HNL-a 1995./96.
 Ostale lige 1995./96.
 Hrvatski nogometni kup 1995./96.

Izvori 
 
 

1995./96. 
 3